Vars, commune française des Hautes-Alpes ;
 Vars, commune française de la Charente ;
 Vars, commune française de la Haute-Saône ;
 Vars-sur-Roseix, commune française de la Corrèze.
 Vars, village situé en Ontario (Canada).

Homophone
 Varces-Allières-et-Risset, commune française du département de l'Isère.

Voir aussi
 , département et fleuve français.